Білоруська футбольна вища ліга 1995 — 5-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Білорусі. Турнір став перехідним від системи «осінь-весна» до системи «весна-осінь». Титул чемпіона вп'яте поспіль здобув Динамо (Мінськ).

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб МПКЦ взяв участь у Кубку кубків 1996—1997 як володар Кубку Білорусі 1995—1996.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Білоруська Вища ліга на rsssf  

1995
Білорусь
1995 у білоруському спорті